Sigismund van Pruisen (1864-1866)
 Sigismund van Pruisen (1896-1978)